Eredivisie (mannenhandbal) 2000/01
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2000/01